Ko Yong-hui (også Ko Yong-hee, født 26. juni 1953 i Osaka, død 13. august 2004) var den nordkoreanske leder Kim Jong-ils tredje kendte partner, omend det er uklart, om hun var hans ægtefælle eller elskerinde.

Ko tilhørte den koreanske minoritet i Japan og blev uddannet til danserinde. Hun kom til Nordkorea i begyndelsen af 1960-erne og tiltrak sig Kim Jong-ils opmærksomhed som medlem i dansegruppen Mansudae. Hun fik tre børn med Kim Jong-il: Kim Jong-chul, Kim Jong-un & Kim Yo-jong. Ko er undertiden beskrevet som Kim Jong-ils favorit, men fremtrådte aldrig offentligt.

Hun døde ifølge usikre oplysninger af cancer i Paris, hvortil hun var rejst for at få behandling. Ifølge oplysninger fra Sydkorea var det Ko, som udvalgte Kim Ok som Kim Jong-ils sekretær.

Familietræ

Litteratur

Eksterne henvisninger 
North Korea Leadership Watch

Nordkorea